Я́блоновая Голова́ (Я́блонова Голова́) — деревня Агрономовского сельсовета Лебедянского района Липецкой области.

География 
В деревне имеется одна улица: Центральная.

История 
Возникла в 1923 году как посёлок рабочих, которые занимались садоводством. Это отразилось и в названии. Позднее, в 1929 году, рядом был организован плодоводческий совхоз «Агроном» (см. Агроном).

Население 

В 1926 году, согласно данным переписи населения, в Яблоновой Голове жили 106 человек.

Примечания

Ссылки 
 Яблоновая Голова (деревня)

Населённые пункты Лебедянского района